Ferenc Pataki – ginnasta ungherese
 George Pataki – politico statunitense
 Mihály Pataki – calciatore ungherese